Evansville (Alaska), plaats in Alaska
 Evansville (Illinois), plaats in Illinois
 Evansville (Indiana), plaats in Indiana en de grootste plaats met deze naam
 Evansville (Minnesota), plaats in Minnesota
 Evansville (Wisconsin), plaats in Wisconsin
 Evansville (Wyoming), plaats in Wyoming